Revenant - Redivivo (The Revenant) – film del 2015 diretto da Alejandro González Iñárritu
Revenant – videogioco del 1999 pubblicato da Eidos Interactive
Revenant – romanzo del 2001 scritto da Mel Odom, basato sulla serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri

Pagine correlate 
The Revenant
Les Revenants (disambigua)